Kursverlust steht für:

 das Absinken eines Börsenkurses
 einen Schweizer Fernsehfilm von Barbara Kulcsar aus dem Jahr 2013, siehe Kursverlust (Film)